Roy peut désigner :
 André Roy (1975-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 André Roy (1944-), écrivain québécois canadien ;
 André Roy (1914-1990), réalisateur français ;
 André Roy (1943-), militant du Front de libération du Québec ;
 André Roy, juge à la Cour supérieure du Québec ;
 André Roy, comédien canadien.